Die ukrainische Poolbillard-Meisterschaft 2020 war ein Poolbillardturnier, das vom 14. bis 19. Dezember 2020 im BK Bingo in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos.

Erfolgreichster Spieler war mit drei Meistertiteln Witalij Pazura, der im 9-Ball zum sechsten Mal in Folge gewann. Mykola Moros setzte sich im 8-Ball-Halbfinale gegen Witalij Pazura durch und wurde schließlich durch einen 6:5-Sieg gegen Mykyta Rudenko erstmals ukrainischer Meister.

Bei den Damen war Ljubow Schyhajlowa mit zwei Goldmedaillen sowie einmal Silber und Bronze am erfolgreichsten. Die weiteren Titel sicherten sich Wiktorija Nahorna, die zuletzt 2018 gewonnen hatte, und Maryna Kaljajewa, die im 9-Ball durch einen 7:6-Finalsieg gegen Daryna Krasnoschon erstmals nationale Meisterin wurde. Kateryna Polowyntschuk, die in allen vier Disziplinen Titelverteidigerin war, nahm nicht teil.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren

Modus 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Viertelfinale im K.-o.-System gegeneinander an.

14/1 endlos

10-Ball

8-Ball

9-Ball

Wettbewerbe der Damen

Modus 
Die Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Halbfinale im K.-o.-System gegeneinander an.

14/1 endlos

10-Ball

8-Ball

9-Ball

Einzelnachweise 

2020
Poolbillardveranstaltung 2020
Billardturnier in Kiew